Мотрук — фамилия. Известные носители:

 Мотрук, Мария Леонидовна (1916—1984) — советский художник-мультипликатор.
 Мотрук, Пётр Константинович (1905—1990) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета УССР, Тернопольского областного Совета, Герой Социалистического Труда (1966).